Les épreuves de curling aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022 se tiendront du 5 au  au Centre national de natation à Pékin.

Tableau des médailles

Qualification 
Le système de qualification pour les Jeux de 2022 se base sur les résultats des  de 2019, 2020 et 2021. Les points de qualifications sont attribués en se basant sur les classements finals des nations en Coupe du monde.

Les points sont distribués comme suit :

Les douze pays avec le plus sont points sont qualifiés pour les Jeux de Pékin, avec une place assurée à la Chine en tant que pays hôte de ces Jeux.

Classement par point en Coupe du monde 

Notes

Équipes 
Le 3 mars 2022, l'IPC décide d'exclure les russes de la compétition en raison de l'invasion de l'Ukraine rompant la trêve olympique.

Résultats

Premier tour

Classement 
Le tableau suivant résume le classement des équipes :

 Qualifiés pour les demi-finales
 Éliminés

Les quatre équipes en tête à la fin du premier tour sont qualifiées pour les demi-finales, les autres sont éliminées.



































Phase à élimination directe

Demi-finales

Match pour la médaille de bronze

Finale

Notes et références

Liens externes 
 

2022
Jeux paralympiques d'hiver de 2022
Jeux paralympiques de 2022